"Old Man" (hombre viejo) puede referirse a:

Old Man (caballo), caballo argentino de comienzos del siglo XX.
Old Man (canción), canción del músico canadiense Neil Young.